Vanguard kan syfta på:

 The Vanguard Group – ett amerikanskt multinationellt investmentbolag
 Vanguard (musikgrupp) – 
 Vanguard (skivbolag) – 
 Majestic Vanguard – ett kristet power metalband från Falköping
 Standard Vanguard – en personbil
 Vickers Vanguard – ett 4-motorigt passagerarplan
 Village Vanguard – en jazzklubb i Greenwich Village i New York
 Vultee P-66 Vanguard – ett amerikanskt jaktflygplan